Аксу (футбольный клуб)
 Аксу (футбольный клуб, Степногорск) —  основан в 1968 году, последний раз участвовал в профессиональном статусе в 2008 году. 
 Аксу (футбольный клуб, Аксу) — футбольный клуб из города Аксу, с 2018 года получил статус профессионального клуба.
 Ак-су (футбольный клуб, Аксукент) — футбольный клуб из Аксукента.